Nicopolis, littéralement « la ville de la victoire » (du grec ancien Νικόπολις), est le nom de nombreuses villes du monde grec antique fondées pour célébrer diverses batailles :

 la plus célèbre est Nicopolis d'Épire, fondée par Auguste pour commémorer la victoire d'Actium en 31 av. J.-C. ;
 le thème de Nicopolis est la province comprenant cette ville.
 c'est aussi une ville en Asie Mineure, renommée ainsi par Léon III en 740, à l'endroit où il défit une armée arabe ;
 une ville dans le Pont (région), près de la vallée du Lycus, fondée par Pompée à l'endroit où il défit Mithridate ;
 une cité en Égypte, fondée par Octavien 24 av. J.-C. pour commémorer sa victoire finale sur Antoine ;
 Nicopolis ad Istrum en Thrace fondée par Trajan en mémoire de sa victoire sur les Daces, aujourd'hui proche du village de Nikup en Bulgarie ;
 Nicopolis ad Nestum/Ulpia Nicopolis également en Thrace ;  aujourd'hui proche de Nevrokop en Bulgarie ;
 Nicopolis sur la rive droite (sud) du Danube, aujourd'hui Nikopol (Bulgarie) : lieu de la bataille de Nicopolis en 1396, où le Sultan Bayezid  et son vassal et beau-frère le prince Stefan Lazarevic de Serbie défirent la croisade menée par Sigismond de Luxembourg ;
 Emmaüs Nicopolis en Palestine, autrement appelée Amwas.

Autres 
 , archidiocèse titulaire de l'Église catholique
 , diocèse titulaire de l'Église catholique.